Pleterje (Kidričevo)
Pleterje (Krško)